Józef Trojok (1935–2011) – polityk, hutnik
 Józef Trojok (1890–1972) – powstaniec śląski